Валентин Коваленко:
 Коваленко, Валентин Анатольевич  (род. 1975) — узбекистанский футбольный арбитр.
 Коваленко, Валентин Васильевич (род. 1952) — украинский генерал-лейтенант милиции.